Martin Kučera ist der Name folgender Personen:

* Martin Kučera (Eishockeyspieler) (* 1978), slowakischer Eishockeyspieler
 Martin Kučera (Leichtathlet) (* 1990), slowakischer Leichtathlet